Се́ка — карточная игра, известная в СССР и странах, образовавшихся после его распада. У этой игры есть различные названия и разновидности: сикка, сичка, стрекоза, тринка, трынка, дрынка, три листа, два листа, и другие. В старину ходила другая игра, торговля, которая и считается предшественницей секи.

Три листа 
Игроков — от 2 до 10. Используется колода в 36 листов. Сдается по три карты. Каждая карта имеет стоимость, туз — 11, фигуры — по 10, остальные — по номиналу. Выбирается шаха, то есть карта, играющая роль джокера, она заменяет любую карту по желанию игрока. По договоренности может быть две шахи или ни одной. Стоимость её — 11 очков, то есть с тузом — 22. Обычно это шестерка (пик, треф). Кон ставится до сдачи. Затем, получив карты, игроки начинают торговаться или пасуют. Можно договориться о максимальной величине кона или доставки. Очки считают по числу карт одной масти. Сама суть игры — в торговле. Игрок с большими картами доставляет на кон определённую сумму, перекрывает ставку. Следующий, если не спасует, доставляет чуть большую сумму. Когда спасуют все и останется два играющих, один может сказать: «Вскрываюсь (за столько-то)», при этом он обязан поставить сумму, поставленную предыдущим игроком. Затем оба открывают карты. Тот, у кого больше очков, забирает кон. Если число очков одинаково, объявляется «свара», то есть кон остается как был, а карты сдаются заново. В секе, как и в покере, распространен блеф, то есть ситуация, когда игрок с малыми картами делает большую ставку с расчетом на то, что все остальные сразу спасуют. Затем он, не показывая карт, может забрать весь кон.

Игрок слева от раздающего может «затемнить», то есть поставить ставку и не смотреть свои карты, а остальные игроки должны ставить минимум в два раза больше его ставки.

Два листа 
В варианте «два листа» сдаётся по 2 карты.

Тринка 
«Тринка» («тринька»), популярная в Крыму и на юге России, — сека без картинок, с колодой в 24 листа.

Онеры и мизеры в секе 
Онеры — это тузы, короли, дамы, валеты, десятки.

Мизеры — это 9 и ниже.

Сека тройная 
До раздачи каждый игрок делает три одинаковых ставки. Потом раздают по 3 карты. Очки подсчитываются на всех картах.
Если игрок выигрывает с мизерами и онерами на руках, то забирает по 1 ставке у каждого игрока, если только с онерами (криминал), то по 2, а если с тузами и онерами или только с тузами (пожизненные углы), то все 3.Если у проигравших остались ставки то они забирают их себе.
Шахи в секе тройной нет.

Литература 
 Н. Ю. Розалиев. Карточные игры. М., 1999.
 

Карточные игры